Ел Темпорал има више значења:

 Ел Темпорал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Темпорал (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Темпорал (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Темпорал (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Темпорал, Ел Дивисадеро (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Темпорал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Темпорал (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Темпорал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику